Названием Битва за Триполи или Осада Триполи называют следующие сражения:

Триполи, Ливан 
 Три сражения времён крестовых походов:
 Осада Триполи (1102—1109)
 Осада Триполи (1271)
 Осада Триполи (1289)
 Бои в Триполи во время Конфликта в Северном Ливане в 2007 году

Триполи, Ливия 
 Осада Триполи в 1551 году
 Два сражения Триполитанской войны:
 Первая битва за Триполитанский порт 1802 года
 Вторая битва за Триполитанский порт 1803—1804 годов
 Битва за Триполи (1825)
 Взятие Триполи (1911)
 Штурм Триполи (1943)
 Битва за Триполи (2011)
 Битва за Триполи (2018)
 Наступление на Триполи (2019)